SZU Re 456.54, locomotief van de Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU)
 SOB Re 456, locomotief van de Südostbahn (SOB)
 RM Re 456, locomotief van de Regionalverkehr Mittelland (RM)

Technisch gelijke locomotieven met bagageafdeling:
 SZU Re 456.55, locomotief/motorwagen van de Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU)
 SBB Re 450, locomotief/motorwagen van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB)